All I Have kan avse:

All I Have (album) – ett studioalbum av Amerie från 2002
All I Have (låt) – en låt med Jennifer Lopez och LL Cool J från 2003